Acanthostega gunnari és una espècie extinta de tetràpode majoritàriament aquàtic que visqué a Groenlàndia durant el Devonià superior, fa entre 359 i 372 milions d'anys.

Fou un dels primers animals amb potes recognoscibles. No estava adaptat a la vida terrestre. Els membres no podien suportar el seu pes, així que, segons estudis recents, els membres que més tard servirien per sortir de l'aigua, aleshores serien utilitzats per apartar la vegetació del fons dels rius i llacs i així amagar-se dels enormes peixos que hi havia aleshores.

Tenia tant pulmons com brànquies, la qual cosa indica que era un estadi intermedi entre el primer amfibi terrestre conegut, Ichthyostega, i el peix més proper als amfibis, Tiktaalik.

Les seves restes fòssils estan generalment ben preservades, com per exemple el famós fòssil de la Groenlàndia oriental trobat per Jenny Clack el 1987, que corroborà la importància d'aquesta espècie, tot i que ja se n'havia trobat un fragment de crani el 1933 per Gunnar Säve-Söderberg i Erik Jarvik. Acanthostega és un parent proper d'Ichthyostega.

És una de les espècies inicials del videojoc Evolution: The Game of Intelligent Life.

Referències 

Animals del Devonià
Tetràpodes del Paleozoic